Miejscowości w Polsce
 Kurówko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krasne
 Kurówko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo
 Kurówko – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice